Николае Крецулеску (; 1 декабря 1812, Бухарест, княжество Валахия — 26 июля 1900, Леордени Королевство Румыния (ныне жудеца Арджеш румыния,) — румынский государственный, политический и общественный деятель, премьер-министр Объединённого княжества Молдавии и Валахии (с 1862 по 1863 год и с 1865 по 1866 год), министр внутренних дел, министр юстиции, министр финансов, министр общественных работ, врач, дипломат, переводчик, член Румынской академии. Президент Сената Королевства Румыния (13 декабря 1889 — 9 июня 1890 года).
Доктор медицины.

Биография 
Родился в Бухаресте в древней боярской семье, среди предков которой был Константин Брынковяну, господарь Валахии (1688—1714). Получил прекрасное домашнее образование под руководством учителей из Греции и Франции.

В Париже в 1834 году получил степень бакалавра, затем изучал медицину в университете Нанта. В 1839 году защитил докторскую диссертацию по медицине и хирургии, став, таким образом, первым доктором наук румынской национальности в Мунтении. Заметной работой в качестве переводчика стал его перевод работы Жана Крювелье по анатомии.

Вернувшись на родину, работал врачом в одной из больниц Бухареста, открыл небольшую хирургическую школу, с 1847 года — врач в Больнице святого Пантелеймона столицы. Положительно воспринял революцию 1848 года. Участвовал в разработке Конституции Валахии. Кроме того, ему было поручено заключить с Венгрией соглашение о предотвращении опасности царского вторжения России, которое могло бы привести к подавлению революции.

После неудачи революционного движения, Кретулеску был сослан за границу. Работал врачом военного госпиталя в Стамбуле. В 1849 году вернулся на родину и возобновил врачебную практику в бухарестской больнице.

С 1854 года — директор Департамента внутренних дел, позже занимал важные должности в юридических структурах, был членом Апелляционного и Высшего суда страны, был министром внутренних дел (24 июня 1862 г. — 11 октября 1863 г.). Министр общественных работ (11 марта 1862-8 июня 1862).

В 1857 году он основал Научное медицинское общество и обосновал первые рекомендации по гигиене и санитарии, а также инициировал первую перепись населения в Румынии. Обеспокоенный уровнем развития медицины в Валахии, поддерживал создание Национальной школы медицины и фармации в Бухаресте.

Н. Крецулеску является одним из видных румынских политиков, во время правления Александра Иоанна I Куза он занимал высокие должности в государственной администрации, в том числе, дважды был премьер-министром Объединённого княжества Молдавии и Валахии (24 июня 1862 — 11 октября 1863 и 14 июня 1865 — 11 февраля 1866).

Министр юстиции (30 декабря 1862-14 июня 1863, 24 июня 1862−11 октября 1863, 14 июня 1865-11 февраля 1866 гг.).

Министр юстиции и по делам религий (19 июля 1864 — 21 января 1865).

Министр финансов (14 июня 1865-30 января 1866).

Министр внутренних дел, сельского хозяйства и общественных работ (с 30 января 1866 по 11 февраля 1866 г.).

Министр культов и общественных поручений (11 июля 1879-22 января 1880).

С 1873 года Н. Крецулеску занимался дипломатической деятельностью, был дипломатическим агентом в Берлине. Позже — полномочный министр и посол, действующий в крупных европейских столицах, таких как, Рим, Париж и Санкт-Петербург.

Во время войны за независимость Румынии (1877—1878) организовал за счёт собственных средств госпиталь в помещении своего особняка, который передал в распоряжение армии.

Заместитель Президента Сената Королевства Румыния (1870). С 13 декабря 1889 по 9 июня 1890 года — Президент Сената Королевства Румыния.

За вклад в развитие румынской науки 9 сентября 1871 года он был избран членом Румынской академии, неоднократно становился президентом её научной секции. Дважды избирался Президентом Румынской академии (1872—1873 и 1895—1898).

Литература 
 Barbu, Gabriel, Nicolae Kretzulescu, Bucureşti, 1964

Ссылки 
 Nicolae Creţulescu. Enciclopedia Romaniei

Политики по алфавиту
Политики XIX века
Политики Румынии
Члены Румынской академии
Министры внутренних дел Румынии
Министры юстиции Румынии
Министры финансов Румынии
Министры сельского хозяйства Румынии
Министры общественных работ Румынии
Министры по делам религии Румынии
Премьер-министры Румынии
Сенаторы Румынии
Председатели Сената Румынии
Медики Румынии
Дипломаты Румынии
Послы Румынии в России
Послы Румынии в Италии
Послы Румынии во Франции
Выпускники Нантского университета
Доктора медицины
Президенты Румынской академии